dawne gminy:
 gmina Czermno – dawna gmina wiejska, powiat gostyniński, woj. warszawskie
 gmina Czermno – dawna gmina wiejska, powiat konecki, woj. kieleckie